Platina, het scheikundig element met atoomnummer 78
Platina (mineraal), het element in minerale vorm
Platina (muziek), geeft aan dat een bepaald aantal exemplaren is verkocht
Platina (São Paulo), een gemeente in Brazilië
Platinagroep, drie kolommen van het periodiek systeem
Platinazwart, elektrolytisch neergeslagen platina
Platina Film, Nederlandse prijs die uitgereikt wordt wanneer een film meer dan 400.000 bezoekers heeft getrokken